Grodzisk Mazowiecki (district), een district (powiat) in de Poolse provincie Mazovië
 Grodzisk Mazowiecki (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Grodzisk Mazowiecki (stad), een stad in deze gemeente